Гренла́ндцы (эскимосы Гренландии, самоназвание — kalaallit, kalatdlit, калааллит, ед. ч. kalaaleq) — эскимосский народ, коренное население Гренландии. В Гренландии себя считают «калааллит» от 44 до 50 тыс. чел., что составляет 80—88 % населения острова. Кроме того, в Дании проживает около 7,1 тыс. гренландцев (2006, оценка). Говорят на гренландском языке (Kalaallisut), широко распространён также датский язык. Верующие в основном лютеране.

Живут в основном по юго-западному побережью Гренландии. Выделяются три основных группы:
 западные гренландцы (собственно калааллит) — юго-западное побережье
 восточные гренландцы (ангмассалик, тунумиит; Ammassalik, Tunumiit) — на восточном побережье, где наиболее мягкий климат; 3,8 тыс. чел.
 северные (полярные) гренландцы (туле, Inughuit, Avanersuarmiut) — 850 чел. на северо-западном побережье; самая северная в мире группа аборигенного населения.

Исторически, самоназвание «калааллит» относилось только к западным гренландцам. Восточные и северные гренландцы называли себя только своими самоназваниями, причём диалект северных гренландцев, инуктун, ближе к диалектам инуитов Канады, нежели к западно- и восточногренландскому диалектам.

История 

В древности Гренландия населена была племенами, предположительно принадлежавшими к Древнеберингоморской культуре, возможно, родственными современным чукчам и алеутам.

Современные гренландцы считаются потомками носителей неоэскимосской культуры Туле. Последние появились в Гренландии в XIII—XIV веках. Ранее высказывались мнения о родстве гренландских инуитов с носителями палеоэскимосских культур Саккак, пре-Дорсет, Дорсет (начало I тыс. до н. э. — нач. II тыс. н. э.), но генетические исследования показали, что это не так. Гренландские инуиты принадлежат к митохондриальным гаплогруппам A2a, A2b1 и D4b1a2a1, тогда у представителя палеоэскимосской культуры Саккак, жившего ок. 4 тыс. л. н., выявили субкладу D2a1 митохондриальную гаплогруппы D.

Проникновение эскимосов культуры Туле в Гренландию поначалу не вызывало конфликтов с местными скандинавскими поселенцами, с конца X века населявшими в основном крайнюю юго-западную часть острова, т. н. Западное и Восточное поселения. Однако, с наступлением в XIV веке «малого ледникового периода», эскимосы вынуждены были откочевать на юг вслед за стадами моржей и оленей-карибу, вступив в вооружённые столкновения с гренландскими норманнами, возможно, из-за охотничьих угодий. Последние, не сумев адаптироваться к изменившимся климатическим условиям, полностью исчезли в первой половине XVI столетия, или же были частично ассимилированы, после чего Гренландию пришлось «открывать заново» датчанам в первой четверти XVIII века Ханса Эгеде.

Трудно сказать, насколько убедительными являются предположения современных учёных об уничтожении, а возможно, и частичной ассимиляции, скандинавских колонистов гренландскими эскимосами. Однако воинственность последних в те времена не вызывает никаких сомнений. Так, в 1577 году они вступили в столкновение с вооруженными мушкетами и длинными луками спутниками английского мореплавателя Мартина Фробишера, а в 1612 году на гренландском берегу ими убит был в бою английский капитан Джеймс Холл, после чего командование его кораблем перешло к штурману Уильяму Баффину, открывшему остров Баффинова земля.

В 1654 году датская экспедиция, организованная по инициативе короля Фредерика III главным управляющим таможней Копенгагена Генрихом Миллером, привезла в Данию трех гренландских эскимосок, позже доставленных в столицу Голштинии Готторп, где с ними познакомился тамошний ученый Адам Олеарий. Записав около сотни слов из языка гренландок, ученый отметил определенное сходство в их бытовой культуре и внешности с встречавшимися ему в России самоедами. Истории исследования и обычаям коренного населения Гренландии посвящена глава IV книги 3-й сочинения Олеария о России.

Когда во второй половине XIX века началось планомерное изучение культуры и традиций эскимосов, и появились первые записи их фольклора, мифологии, учёные узнали, что их сказители прекрасно помнили о столкновениях с гренландскими норманнами, которых они называли каблуна (kabluna) — «чужие». В 1866 году в Копенгагене, а в 1875 году в Лондоне опубликована была книга Хинриха Ринка «История и традиции эскимосов», в которой содержалась сделанная им запись предания «Унгорток, глава Какортока» о вооружённых конфликтах гренландцев с норманнами.

Международная группа генетиков из Копенгагенского и Калифорнийского университетов обнаружила, что среди гренландских эскимосов распространено большее количество вредных мутаций, чем в других популяциях людей. Причиной назван «эффект бутылочного горлышка».

Культура 

Традиционные занятия — охота на морского зверя и медведей, и рыболовство; с конца XIX века заняты в основном товарным промыслом трески, со 2-й половины XX века — креветок. В области культуры наблюдается сильное влияние датчан. Сохраняется традиционная охотничья и праздничная одежда, у полярных гренландцев — традиция построения жилищ из снега (иглу).

Письменность у гренландцев существует с XVIII в., начало письменной литературы в основном связано с деятельностью датских, норвежских и немецких миссионеров и колониальной администрации. Но на протяжении XX в. эскимосскими писателями был создан значительный корпус прозаических, поэтических и драматургических произведений разных жанров.

См. также 
 Арон из Кангека

Примечания

Литература 
 Hessel, Ingo. Arctic Spirit. Vancouver: Douglas and McIntyre, 2006. ISBN 978-1-55365-189-5

Эскимосы
Народы Гренландии